2530 Shipka – asteroide della fascia principale
 Kiernan Shipka – attrice statunitense

Pagine correlate 
 Šipka (nella traslitterazione inglese Shipka) – centro abitato della Bulgaria